Jordan Murray (né le  à Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2010, il commence sa carrière avec les Titan d'Acadie-Bathurst dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel avec les Senators de Binghamton dans la Ligue américaine de hockey en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || Commandos de Dieppe ||  LMHJA ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||54 ||6 ||4 ||10 ||37 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||68 ||7 ||22 ||29 ||94 ||6 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|2012-2013 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||64 ||13 ||43 ||56 ||58 ||5 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
|2013-2014 || Université du Nouveau-Brunswick || AUS ||28 ||7 ||13 ||20 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Université du Nouveau-Brunswick || AUS ||26 ||8 ||15 ||23 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2015-2016 || Université du Nouveau-Brunswick || AUS ||27 ||5 ||23 ||28 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Université du Nouveau-Brunswick || AUS ||30 ||14 ||26 ||40 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 	
|2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Senators de Belleville || LAH ||58 ||8 ||15 ||23 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Beast de Brampton || ECHL ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Senators de Belleville || LAH ||54 ||9 ||17 ||26 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 ||Senators de Belleville  || LAH ||57 ||6 ||28 ||34 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Dinamo Riga || KHL ||11 || 1|| 6|| 7|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HV71 || SHL || 13|| 1|| 2|| 3|| 39|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2021-2022|| Grizzlys Wolfsbourg || DEL||  ||

Références 

Naissance en décembre 1992
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Beast de Brampton
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HV 71
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams